El Vidente puede referirse a:
 El vidente (novela), novela de Mohamed Bouissef Rekab.
 El vidente (telenovela), telenovela argentina.
 El vidente (película), título español en México y otros países latinoamericanos de la película Next (Lee Tamahori, 2007).